Девушка по вызову:

 Девушка по вызову — проститутка, работающая, как правило, по рекомендации клиентов и телефонным вызовам.
 Девушка по вызову — проститутка, играющая роль обычной девушки.
 «Девушка по вызову» — фильм Стивена Содерберга 2008 года.
 «Девушка по вызову» — телевизионный сериал-антология 2016 года.